Slavonske Bare je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zdenci, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 201 stanovnika te 77 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji